Кубок Англии 1910/1911 () — 40-й розыгрыш старейшего кубкового футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Брэдфорд Сити», в переигровке финального матча победивший «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0.

В 1911 году победителю был впервые вручён кубок текущего дизайна, который продолжает использоваться и в XXI веке.

Календарь 
В розыгрыше Кубка Англии этого сезона было два предварительных раунда, четыре квалификационных раунда, пять основных раундов, полуфиналы и финал.

Первый раунд  
В первом раунде приняли участие 36 из 40 клубов,  представляющих Первый и Второй дивизионы Футбольной лиги, а также 12 клубов-победителей пятого квалификационного раунда.

Всего в первом раунде сыграло 64 команды. Из них 16 не входили в Футбольную лигу:

32 матча первого раунда прошли в субботу, 14 января 1911 года. В четырёх играх была зафиксирована ничья; переигровки прошли на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 4 февраля 1911 года. Четыре из них завершились вничью, а переигровки прошли на следующей неделе.

Третий раунд 
Матчи третьего раунда прошли в субботу, 25 февраля 1911 года. Переигровок в этом раунде не было.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 11 марта 1911 года. Переигровок в этом раунде не было.

Полуфиналы
Полуфинальные матчи прошли в воскресенье, 25 марта 1911 года. В обоих матчах были одержаны победы со счётом 3:0; «Ньюкасл Юнайтед» и «Брэдфорд Сити» вышли в финал.

Финал 

Финал прошёл 22 апреля 1911 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились «Брэдфорд Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Это  был 40-й финал Кубка Англии. Матч завершился вничью со счётом 0:0. Была назначена переигровка финала; она прошла 28 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В переигровке с минимальным счётом победу одержал «Брэдфорд Сити».

Матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1910
Футбол в Англии в сезоне 1910/1911
Футбол в Европе в 1910 году
Футбол в Европе в 1911 году